Ел Бањо има више значења:

 Ел Бањо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Бањо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бањо (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Бањо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бањо (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бањо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бањо, Лос Бањос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бањо (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Бањо (Сан Кристобал Сучистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бањо (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Бањо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Бањо (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику